Ринкон Окоте има више значења:

 Ринкон Окоте (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон Окоте (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон Окоте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику